Girard Desargues – matematico francese
 Teorema di Desargues – teorema di geometria proiettiva
 Cratere Desargues – cratere lunare
 227151 Desargues – asteroide della fascia principale